Молча́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Молчанова, Анна Николаевна (род. 1975) — российская актриса.
 
 Молчанова, Екатерина Ивановна (1758—1809) — фрейлина Екатерины II.
 Молчанова, Лидия Александровна (1921―?) ― белорусский этнограф, историк.
 
 Молчанова, Наталья Вадимовна (1962—2015) — российский фри-дайвер.
 Молчанова, Ольга Павловна (1886—1975) — советский врач и биолог.
 Молчанова, Полина Андреевна (1993) — российская дзюдоистка.
 Молчанова, Татьяна Ивановна (род. 1949) — Герой Украины.

Топоним 
 Молчанова — деревня, Тюменский район, Тюменская область, Россия. См. также 
 Молчанов